Überspielen bedeutet:
in der Schauspielerei siehe Overacting
das Herstellen einer Audio-Kopie von einem Datenträger (zum Beispiel Musikkassette oder Schallplatte) auf einen zweiten, wiederbeschreibbaren Datenträger (Aufzeichnungsmedium, zum Beispiel Musikkassette, Tonband), siehe auch high-speed-dubbing